Kearfottia albafasciella är en fjärilsart som beskrevs av Fernald 1904. Kearfottia albafasciella ingår i släktet Kearfottia och familjen Eriocottidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Malfjärilar
albafasciella